Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete za sezonu 2009./10. su bili treći put zaredom nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Poveznice

Izvori 
 prva-hnl-juniorikadeti, ljestvice za 2009./10. i 2010./11., wayback arhiva

2009-10
k-p